Натуральне число 1216
 1216 рік до нашої ери
 1216 рік нашої ери